Juhani Tyrväinen (né le  à Seinäjoki, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le frère de Antti Tyrväinen, également joueur de hockey sur glace professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Pelicans Lahti, c'est avec cette équipe que Tyrväinen fait ses débuts professionnels en 2010. Il reste avec cette équipe jusqu'au  où il ce joint au Jokerit. Il reste à Helsinki jusqu'en 2014 où il retournes avec les Pelicans. Ce départ coïncide avec le départ du Jokerit de la Liiga pour la KHL. Le , il retourne dans la capitale finlandaise, cette fois avec le HIFK. Le , il signe un contrat de deux ans avec le Luleå HF en compagnie du suédois Stefan Nilsson.

Carrière internationale 
Tyrväinen représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2018-2019. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Kiekkoreipas U16 || Jr. C SM-sarja Q || 11|| 4|| 4|| 8|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Kiekkoreipas U18 || Jr. B SM-sarja || 31|| 1|| 2|| 3|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Kiekkoreipas U18 || Jr. B SM-sarja || 32|| 12|| 28|| 40|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Pelicans Lahti U20 || Jr. A SM-liiga || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Pelicans Lahti U20 || Jr. A SM-liiga || 29|| 4|| 13|| 17|| 34|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2009-2010 || Pelicans Lahti U20 || Jr. A SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 0|| 3|| 3|| 35
|-
| 2010-2011 || Pelicans Lahti U20 || Jr. A SM-liiga || 19|| 7|| 16|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 19|| 0|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011 || Heinolan Kiekko || Mestis || 19|| 2|| 7|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Jokerit || SM-liiga || 59|| 2|| 9|| 11|| 59|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Jokerit || SM-liiga || 56|| 7|| 12|| 19|| 36|| 6|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2013-2014 || Jokerit || SM-liiga || 36|| 4|| 6|| 10|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 16|| 2|| 3|| 5|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2014-2015 || Pelicans Lahti || Liiga || 47|| 7|| 15|| 22|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Pelicans Lahti || Liiga || 54|| 8|| 17|| 25|| 52|| 9|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2016-2017 || Pelicans Lahti || Liiga || 60|| 14|| 29|| 43|| 46|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || HIFK || Liiga || 54|| 13|| 25|| 38|| 103|| 11|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2018-2019 || HIFK || Liiga || 56|| 16|| 26|| 42|| 36|| 13|| 3|| 2|| 5|| 18
|-
|-
|2019-2020 || Luleå HF || SHL || 50|| 11 || 18 || 29 || 42 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Luleå HF || SHL || 49 || 13 || 22 || 35 || 61 || 7 || 3 || 2 || 5 || 42
|-
| 2021-2022|| Luleå HF || SHL ||  ||

Au niveau international 

| 2018-2019 || align="left"|International || 18|| 2|| 4|| 6|| 16|| +3|| align="left"|
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 7|| 1|| 0|| 1|| 8|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 9 || 1 || 4 || 5 || 8 || +2 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en septembre 1990
Naissance à Seinäjoki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HIFK
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur du Luleå HF